Gorno Krusjje (makedonska: Горно Крушје) är en ort i Nordmakedonien.   Den ligger i kommunen Opsjtina Makedonski Brod, i den centrala delen av landet,  kilometer sydväst om huvudstaden Skopje. Gorno Krusjje ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Gorno Krusjje är bergig åt sydväst, men åt nordost är den kuperad. Terrängen runt Gorno Krusjje sluttar österut.  Närmaste större samhälle är Kičevo,  kilometer sydväst om Gorno Krusjje. 

I omgivningarna runt Gorno Krusjje växer i huvudsak lövfällande lövskog. Runt Gorno Krusjje är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Makedonski Brod (kommun)